Ritter Merz  steht für Angehörige folgender Adelsgeschlechter:
 Merze von Kriftel, Nassauisches Adelsgeschlecht
 Merz von Quirnheim (Adelsgeschlecht), Kurmainzer Adelsgeschlecht

Ritter Merz oder Ritter Mertz steht für folgende Personen:
 Rochus Merz von Staffelfelden († 1563), kaiserlicher Rat, Reichsritterschaft Neckar-Schwarzwald
 Quirin Merz von Quirnheim († 1695), Kirchenrechtler, Kanzler in Speyer und Kurmainz
 Johann Merz von Quirnheim (1652–1718/1728), Diplomat, Richter und Hofpfalzgraf
 Johann Peter Merz (1791–1874), deutscher Priester, Ritter des Roten-Adler-Ordens
 Hermann Mertz von Quirnheim (1866–1947), deutscher Generalmajor, erster Reichsarchivspräsident
 Albrecht Mertz von Quirnheim (1905–1944), deutscher Oberst und Widerstandskämpfer